Franz Jarnach (1943-2017) – attore e musicista tedesco
 Janalla Jarnach (1916-2004) – partecipò alla resistenza francese
 Philipp Jarnach (1892-1982) – compositore e direttore d'orchestra tedesco di origine spagnola